La Silverstein Eye Centers Arena, nommée précédemment Independence Events Center, est une salle omnisports située à Independence (Missouri) aux États-Unis.

Configuration
En configuration aréna, sa capacité est de  assises. Pour les spectacles, sa capacité peut aller jusqu'à .

Équipes résidentes
Depuis 2009, la salle est le domicile des Mavericks du Missouri, équipe de hockey sur glace qui évolue en ECHL. Depuis 2010, elle accueille également les , équipe de la .

Notes et références

Liens externes 
  Site internet de la Silverstein Eye Centers Arena

Équipement sportif achevé en 2009
Stade multifonction aux États-Unis
Patinoire de hockey au Missouri
Aréna de l'ECHL
Stade de soccer au Missouri
Stade portant le nom d'une entreprise
Independence (Missouri)
Mavericks du Missouri